Сентани — название нескольких объектов в индонезийской части острова Новая Гвинея.

Сентани — папуасский язык, распространённый в деревнях вокруг одноименного (см. ниже) озера

Сентани — аэропорт города Джаяпура, административного центра индонезийской части острова

Сентани — озеро на острове Новая Гвинея